Senori kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Senori, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Senori, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar